Первая лига 1963/1964 () — 38-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1963/1964
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1963 году
Спорт в Чехословакии в 1964 году